Ginebra, segona ciutat més gran de Suïssa
 Ginebra (beguda), beguda espirituosa de tipus aiguardent
 Reina Ginebra, esposa del mític rei Artús
 Ginebra (Valle del Cauca), població de Colòmbia